Aziatisch kampioenschap voetbal 1992 (hoofdtoernooi)
 Aziatisch kampioenschap voetbal 1992 (kwalificatie)